Mallén kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mallén (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Mallén (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar